Георг I:
 Георг I (герцог Вюртемберга) (1498—1558)
 Георг I (ландграф Гессен-Дармштадта) (1547—1596)
 Георг I (король Великобритании) (1660—1727)
 Георг I (герцог Саксен-Мейнингена) (1761—1803)
 Георг (великий герцог Мекленбург-Стрелица) (1779—1860)
 Георг (король Саксонии) (1832—1904)
 Георг I (король Греции) (1845—1913)
 Георг I (князь Вальдек-Пирмонта) (1747—1813)
 Георг I (1493—1531) — герцог (князь) Померании, Щецина и Вольгаста.